

Cinema
Foreign Exchange – film del 2008

Musica 
The Foreign Exchange – duo musicale composto dal  rapper statunitense Phonte Coleman e dal produttore discografico olandese Nicolay

Televisione
Foreign Exchange – serie televisiva australiana trasmessa nel 2004
Foreign Exchange – programma televisivo statunitense trasmesso dal 2005 su CNBC World
Foreign Exchange – film per la televisione del 1970